Gianfranco Brancatelli, italijanski dirkač Formule 1, * 18. januar 1950, Torino, Italija.

Življenjepis 
V svoji karieri Formule 1 je nastopil na treh dirkah v sezoni 1979, toda na nobeni se mu ni uspelo kvalificirati na dirko.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda)

Rojeni leta 1950
Živeči ljudje
Italijanski dirkači
Italijanski vozniki Formule 1
Dirkači Formule 1, ki niso nikoli štartali